Desa Pawenang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pawenang (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 108,10), Jawa Barat, 
 Desa Pawenang (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 107,52), Jawa Barat, 
 Desa Pawenang (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 106,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar